Arroyo de la Luz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arroyo de la Luz (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Arroyo de la Luz (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar